Конвенция Монтевидео — один из немногих международных документов, перечисляющих признаки, определяющие правосубъектность государства с точки зрения международного публичного права. Подписана в 1933 году на VII Панамериканской конференции.

Международное сообщество до сих пор не пришло к единому мнению относительно механизмов международно-правового признания.

Признаки 
В Конвенции Монтевидео 1933 года закреплены четыре признака государства, как субъекта международного права:

 постоянное население;
 определённая территория;
 собственное правительство;
 способность к вступлению в отношения с другими государствами.

Признания другими государствами не требуется, то есть конвенция закрепляет декларативную теорию государственности.

Текст конвенции

См. также 

 Лига Наций

Примечания 

Международные конвенции
1933 год в политике
1933 год в Уругвае
Политика Уругвая
История Монтевидео